Sanstefanesi – abitanti di Oggiona con Santo Stefano
Sanstefanesi – abitanti di Porto Santo Stefano
Sanstefanesi – abitanti di Santo Stefano Lodigiano
Sanstefanesi – abitanti di Santo Stefano Roero